Il 6 e il 7 maggio 2012 (con ballottaggio il 20 e 21 maggio) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Milano

Abbiategrasso

Arese

Buccinasco

Cernusco sul Naviglio

Garbagnate Milanese

Legnano

Magenta

Melegnano

Pieve Emanuele

San Donato Milanese

Senago

Sesto San Giovanni

Brescia

Desenzano del Garda

Palazzolo sull'Oglio

Como

Como

Cantù

Erba

Cremona

Crema

Mantova

Castiglione delle Stiviere

Monza e della Brianza

Monza

Cesano Maderno

Lissone

Meda

Varese

Cassano Magnago

Tradate 

Lombardia
2012